Gerharding ist der Ortsname von

 Gerharding (Pliening), Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Gerharding (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern